Czarna polewka (powieść) – siedemnasta część Jeżycjady.
 czarna polewka (Sparta) – tradycyjna potrawa spożywana podczas syssiti w starożytnej Sparcie
 czernina – tradycyjna polska zupa.